Mãos Vazias (álbum) - da banda de rock cristão Khorus
Mãos Vazias (filme) - drama de 1971
Mãos Vazias (livro) - de Lúcio Cardoso

Desambiguação